Mužská čtyřhra ATP Shenzhen Open 2017 probíhala ve druhé polovině září 2017. Do deblové soutěže šenčenského tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl italsko-švédský pár Fabio Fognini a Robert Lindstedt, jehož členové se rozhodli turnaje nezúčastnit.

Vítězem se stal druhý nasazený rakousko-americký pár Alexander Peya a Rajeev Ram, který ve finále zdolal chorvatsko-americké turnajové jedničky Nikolu Mektićes Nicholasem Monroem po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–2. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a získali premiérovou společnou trofej na prvním společně odehraném turnaji. Peya vybojoval patnáctý deblový titul na okruhu ATP Tour a pro Rama to bylo čtrnácté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  Nikola Mektić /  Nicholas Monroe (finále)
  Alexander Peya /  Rajeev Ram (vítězové)
  Marcelo Melo /  Alexander Zverev (čtvrtfinále)  Wesley Koolhof /  Artem Sitak (1. kolo)''

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Shenzhen Open
ATP World Tour 2017